Karl Zwerenz ist der Name folgender Personen:

* Karl Zwerenz (Schauspieler) (Karl Mathias Zwerenz; 1826–1898), österreichischer Schauspieler und Autor
 Karl Ludwig Zwerenz (1850–1925), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Theaterdirektor